Името Ралица носят две български села:

 Ралица (Област Кърджали)
 Ралица (Област Търговище)

Други 
 Ралица (име)
 Ралица (род)
 Обикновена ралица – растение